Hrvatska:
Lipovača (Rakovica), naselje u općini Rakovica
Lipovača (Vukovar), gradsko naselje Vukovara

Srbija:
 Lipovača (Fruška gora), izletište na Fruškoj gori